Игнатьев Никита Алексеевич (род. 21 июня 1992 года, Новосибирск) — российский спортсмен, гимнаст, чемпион России, двукратный чемпион Европы, Европейских игр и Универсиады.

Биография 
Начал заниматься спортивной гимнастикой с 1997 года. В 2003 году переехал в городе Ленинск-Кузнецкий, где занимался спортивной гимнастикой в СДЮСШОР. В 2010 поступил в Кузбасскую государственную педагогическую академию. Учась в КузГПА, выступил в составе сборной России по спортивной гимнастике и завоевал золотую медаль. В марте 2014 на чемпионате России завоевал серебряную медаль. В мае 2014 года завоевал золотую медаль в командном первенстве на Чемпионате Европы в Софии. В августе 2014 года занял первое место в многоборье на Кубке России. В 2015 году стал чемпионом Европейских игр и завоевал несколько личных медалей: серебро в упражнениях на кольцах, бронзовую медаль в упражнениях на перекладине и бронзовую медаль в абсолютном первенстве.

В апреле 2019 года вместе с Ксенией Клименко представил Россию в Токио на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в многоборье и занял 4-е место.

Семья 
Родился в Новосибирске 21 июня 1992 года. Женат.

Примечания

Ссылки 
 На сайте федерации Спортивной гимнастики России
 На сайте федерации спортивной гимнастики Кемеровской области
 На сайте НФИ КемГУ

студенты НФИ КемГУ
Гимнасты России
Чемпионы Европейских игр по спортивной гимнастике
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Чемпионы Универсиады